Diese Liste der Inseln der Präfektur Okinawa erfasst, in Inselgruppen gegliedert.

Die Präfektur bzw. Region Okinawa besteht aus 363 Inseln. Als Insel gelten hierbei vollständig vom Wasser umgebene Landflächen die bei Flut einen Umfang von mindestens 100 m besitzen.

Die hier aufgeführten Inseln bilden gemeinsam mit weiteren Inseln der Präfektur Kagoshima die Nansei-Inseln. Die Inselgruppen Okinawa und Sakishima (bzw. Miyako und Yaeyama) sind Teil der Ryūkyū-Inseln, bzw. des Ryūkyū-Inselbogens.

Aufzählung nach Inselgruppe

Inselgruppe Okinawa (, -shotō)

Hauptinsel 
Insel Okinawa (, -hontō)

In unmittelbarer Nähe von Okinawa Hontō liegende Inseln

Nördlich und nordwestlich von Okinawa Hontō 
Gushikawajima ()
Iejima ()
Iheyajima ()
Izenajima ()
Kōrijima ()
Minnashima () nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen zur Inselgruppe Sakishima/Miyako gehörenden Insel
Nohojima ()
Senagajima ()
Sesokojima ()
Yagajijima ()
Yanahajima ()
Yanoshitajima ()

Östlich von Okinawa Hontō 
Abuōrujima ()
Adakejima () auch: Adakojima ()
Hamahigajima ()
Henzajima ()
Ikeijima ()
Komakajima ()
Kudakajima ()
Minamiukibarushima ()
Miyagijima ()
Tsukenjima ()
Ukibarujima ()
Yabuchijima ()

Kleinere Inselgruppen innerhalb der Inselgruppe Okinawa

Keise-Inseln (, -shima) 
Kamiyamashima ()
Kuefujima ()
Nagannujima ()

Kerama-Inseln (, -shotō) 
Agenashikujima ()
Aka-jima ()
Amuro-jima ()
Fukaji-jima ()
Gahijima ()
Geruma-jima ()
Hatejima ()
Kuba-shima ()
Kuroshima ()
Maeshima ()
Tokashiki-jima ()
Yakabi-jima ()
Zamami-jima ()

Kumejima und angrenzende Inseln 
Kumejima ()
Ōhajima ()
Ōjima ()

Weitere Inseln 
Agunijima ()
Irisunajima (), auch: Idesunajima ()
Tonakijima ()
Torishima () nicht zu verwechseln mit Iōtorishima

Inselgruppe Sakishima (, -shotō)

Miyako-Inseln (, -shotō)

Hauptinsel 
Miyakojima () (alter deutscher Name der Insel: Typinsan)

Weitere Inseln 
Ikemajima ()
Irabujima ()
Shimojijima ()
Kurimajima ()
Minnajima ()
Ōgamijima ()
Taramajima ()

Yaeyama-Inseln (, -shotō)

Hauptinseln 
Iriomote-jima ()
Ishigaki-jima ()

Weitere Inseln 
Akabanarijima ()
Aragusukujima ()
Hateruma-jima ()
Hatoma-jima ()
Hirabanarijima ()
Karasushima ()
Kayamashima ()
Kuroshima ()
Kohama-jima/Kobamajima ()
Koshima ()
Sotobanari-jima ()
Taketomi-jima ()
Naka no uganjima ()
Nakama'aoshima ()
Daichibanarijima ()
Uchibanarijima ()
Ubanarijima ()
Yonaguni-jima ()
Yubushima ()

Daitō-Inseln (, -shotō) 
Kitadaitōjima ()
Minamidaitōjima ()
Okidaitōjima () auch: Rasa-tō()

Iōtorishima 
Iōtorishima () auch: Okinawa-Torishima ()

Senkaku-Inseln (, -shotō) 
Kita-Kojima ()
Kuba-jima ()
Minami-Kojima ()
Taishō-tō ()
Uotsuri-shima ()

Anmerkungen 
Sehr kleine Inseln sind u. U. nicht in allen Quellen als Insel aufgeführt bzw. eingezeichnet. Jede der oben aufgeführten Inseln ist in mindestens einer verlässlichen Quelle als Insel aufgeführt.

Für Inselgruppe können im Japanischen alternativ zum Begriff shotō (, wörtlich: „Inseln“) auch rettō (, wörtlich: „Inselkette“) oder auch guntō (, wörtlich: „Inselgruppe“) verwendet werden. An der Bedeutung ändert sich dadurch fast nichts.

Gelegentlich werden die Inselgruppen der Präfektur Okinawa Okinawa-shotō, Miyako-shotō und Yaeyama-shotō zusammenfassend als Ryūkyū-shotō () bezeichnet, während man unter dem Begriff Ryūkyū-rettō () noch die vierte zu den Ryūkyū-Inseln gehörende Inselgruppe Amami-shotō mit dazunimmt.

Es finden sich im Einzelnen widersprüchliche Angaben zur Lesung der Inselnamen. Das Kanji  für „Insel“ kann shima bzw. -jima oder tō gelesen werden.

Inseln nach Größe und Gemeinde (≥ 0,01 km²) 
In der folgenden Liste werden auch Inseln aufgeführt, die nicht immer als Insel () bezeichnet werden, sondern auch als Fels () oder Kap (), sowie unbenannte Inseln die hier kursiv gesetzt werden:

Siehe auch 
 Liste japanischer Inseln

Literatur

Weblinks 
Für die Präfektur Okinawa zuständiger Bezirk 11 der japanischen Küstenwache Detaillierte Informationen zu Topographie, Meeresströmungen, Stränden, Häfen uvm. (japanisch)
Liste der Inseln und Felsen der Inselgruppe Okinawa ausführliche Liste, mit Positionsangaben, höchster Erhebung und ggf. Häfen (japanisch)
Liste der Inseln und Felsen der Inselgruppe Sakishima dito (japanisch)
Wonder Okinawa umfangreiche Informationen zu Kultur und Natur auf den Ryūkyū-Inseln (englisch und japanisch)

Einzelnachweise 

!Inseln
Japan, Okinawa